Эжен:
 Эжен — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст, департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Саверн.
 Фердина́н Викто́р Эже́н Делакруа́ — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

См. также 
 Евгений «Эжен» Лищенко